Сборная Нидерландов по футболу () — национальная сборная Нидерландов, представляющая страну на международных соревнованиях по футболу. Королевский футбольный союз Нидерландов создан 8 декабря 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Нидерландов провела 30 апреля 1905 года против Бельгии. В 1908 году команда впервые участвовала на Олимпийском футбольном турнире и завоевала бронзовые медали. До 1954 года сборная приняла участие в семи турнирах Олимпиады.

В апреле 1934 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 1934 года. В общей сложности команда одиннадцать раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата мира. Наивысших достижений на чемпионатах мира сборная Нидерландов достигала на турнирах 1974, 1978 и 2010 годов, когда выигрывала серебряные медали.

В ноябре 1962 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы 1964 года, но не прошла квалификацию. В общей сложности команда девять раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата Европы. На чемпионате 2000 года сборная была одной из хозяек турнира, поэтому получила путёвку в финальную часть автоматически. Самым крупным достижением сборной является победа на чемпионате Европы 1988 года.

Полузащитник Уэсли Снейдер является рекордсменом сборной по сыгранным матчам — 134 игры. Нападающий Робин ван Перси является лучшим бомбардиром в истории сборной, забив 50 голов в 102 матчах. Лидером по числу матчей в качестве капитана сборной является Франк де Бур — 71 игра.

С 1905 года 795 игроков появлялись в форме сборной Нидерландов. Ниже перечислены 163 футболиста, принявших участие в 20 и более матчах национальной сборной Нидерландов против национальных сборных других стран.

Список игроков 

Условные обозначения:

 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий

Примечания

Ссылки 
 Список игроков сборной на voetbalstats.nl
 Статистика сборной на voetbalstats.nl

Нидерланды